Need for Speed, serija računalnih igara
 Network File System, mrežni protokol